El término de origen eslavo Antónov puede hacer referencia a:

Gente 
 Aleksandr Antónov
 Alekséi Antónov
 Mijaíl Antónov
 Oleg Antónov
 Semión Antónov

Organizaciones 
 Antónov, fabricante de aeronaves ucraniano
 Aeropuerto Antonov, aeropuerto internacional en Hostomel, Ucrania